Adolf Poschmann (1885–1977) – niemiecki historyk, pedagog, badacz historii Warmii
 Bernhard Poschmann (1878–1955) – niemiecki ksiądz katolicki, wykładowca dogmatyki w Państwowej Akademii w Braniewie, na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Münster
 Brigitte Poschmann (1932–2008) – niemiecka historyczka i archiwistka, dyrektorka archiwum w Bückeburgu, prezes Warmińskiego Towarzystwa Historycznego
 Ernst Poschmann (1849–1908) – niemiecki bankier i austriacki urzędnik konsularny
 Marion Poschmann (ur. 1969) – niemiecka pisarka i poetka liryczna, laureatka wielu prestiżowych nagród literackich